Sendangrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sendangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,60, long 111,57), 
 Desa Sendangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,14, long 112,37), 
 Desa Sendangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,10, long 111,14), 
 Desa Sendangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,27, long 111,71), 
 Desa Sendangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,22, long 111,85), 
 Desa Sendangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,13, long 111,88), 
 Desa Sendangrejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,27, long 112,22), 

Robotskapade Indonesienförgreningar